Сук-Ахра́с () — вилайет в северо-восточной части Алжира.

Административный центр вилайета — город Сук-Ахрас (Тагаста).

Географическое положение 
Вилайет Сук-Ахрас расположен на восточной границе Алжира с Тунисом. Находится в природном регионе Орес. Север вилайета занимают горы Орес, на юге — сельскохозяйственные угодья, центральная часть находится в низине.

Сук-Ахрас граничит с вилайетами Эль-Тарф на севере, Тебесса и Умм-эль-Буаги на юге, Гельма на западе.

Административное деление 
Вилайет разделен на 10 округов и 26 коммун.

Округа 
 Бир-Бу-Хауш (Bir Bou Haouch)
 Хеддада (Heddada)
 М’Дауруш (M’Daourouch)
 Мешроха (Mechroha)
 Мерахна (Merahna)
 Улед-Дрисс (Ouled Driss)
 Ум-эль-Адайм (Oum El Adhaïm)
 Седрата (Sedrata)
 Сук-Ахрас (Souk Ahras)
 Таура (Taoura)

Экономика и промышленность 
Основной сектор экономики занимают сельское хозяйство и животноводство.

Примечания 

Вилайеты Алжира